Publius Decius Mus római politikus, i. e. 340-ben consul.
 Publius Decius Mus római politikus, i. e. 312-ben consul.
 Publius Decius Mus római politikus, i. e. 279-ben consul.